Majene ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Barat. Hier leben 150.939 Einwohner (2010).

Geographie 
Majene hat eine Fläche von 947,84 km². Hauptstadt ist Majene im Kecamatan Banggae.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Majene setzt sich aus acht administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Barat